Roucho je označení pro oděv nebo šaty.

liturgické roucho
beránkovo roucho
Evino roucho – neboli ženská nahota
korunovační roucho
pohřební roucho 
mnišské roucho

 v kultuře
Roucho (film) – americký historický film z toku 1953 z prostředí Starověkého Říma, režie Henry Koster
Černé roucho – kanadsko-australský historický film z roku 1991 o osidlování Severní Ameriky, režie Bruce Beresford

Odkazy

Reference

Související články
oděv
háv
ornát
šat

Externí odkazy